Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфіналом через травму правого стегна.

Пен Шуай, уродженка Тяньцзіня, виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Алісон Ріск з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tianjin Open, одиночний розряд
2016